Казарка:

 Казарка (комаха), хоботовик хмільний (Rhynchites bacchus) — жук із родини Ринхітид.
 Казарка (Branta) — рід птахів родини качкових (Anatidae), що нараховує 6 видів.
 Казарка — водоспад в Українських Карпатах, Івано-Франківська область.
 Казарка — потік в Українських Карпатах (Івано-Франківська область), плава притока Чечви.

Див. також 
 Нова Казарка